Паулину-Невис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Север штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Ленсойс-Мараньенсис. Население составляет  14 519 человек на 2010 год. Занимает площадь 979,178 км². Плотность населения — 14,83 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 15 609 жителей.

Статистика
 Валовой внутренний продукт на 2014 составляет 72 141 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 составляет 4.676,27 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2010 составляет 0,561 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Мараньян